Der Ausdruck Visier (v. lat.: videre sehen) bezeichnet
 Visier (Helm), dem Schutz des Gesichts dienender, beweglicher Teil eines Helms
 Visier (Waffe), Zielvorrichtung bei Feuerwaffen
 Visier (Zeitschrift), Magazin für Sportschießen, Jagd, Waffentechnik und -geschichte  
 Visier, bei Messinstrumenten eine freiäugige Zielvorrichtung
 Visier, bei astronomischen Teleskopen ein Telrad-Reflektor oder ein Sucherfernrohr
 Visier, in der Schweiz Gestelle aus Holzlatten oder Metall, mit denen die Ausmaße eines geplanten Bauwerks angezeigt werden, siehe Baugespann

Siehe auch:

 Visierlinie, Zielachse
 Kimme und Korn, siehe Offene Visierung
 Reflexvisier

1994–2000: Visier – Das internationale Waffenmagazin (bis 1994 Visier Verlag Stuttgart, ab 2000 Vogt-Schild Verlag, Bad Ems)